

Patronyme 
 Alex Colman (1998-), coureur cycliste belge
 Eddie Colman (1936-1958), footballeur anglais
 Evaristo Isasi Colmán (1955-), est un joueur de football international paraguayen.
 George Colman l'Ancien, (1732-1794) est un poète anglais.
 George Colman le Jeune, (1762-1836) est un écrivain anglais.
 Grace Colman (1892-1971), femme politique britannique
 Hila Colman (1909-2008), auteure et écrivaine américaine
 Olivia Colman (1974-), actrice britannique
 Peter Colman (1944-), biologiste australien
 Ronald Colman (1891-1958), acteur et scénariste britannique
 Samuel Colman (1780-1845), peintre anglais
 Samuel Colman (1832-1920), peintre, décorateur d'intérieur et écrivain américain
 Stéphane Colman (1961-), dessinateur de bande dessinée 
 Timothy Colman (1929-2021), homme d'affaires britannique 
  (1943-), homme d'affaires britannique

Autre forme 
 Ferdinand Collmann (1762-1837), peintre allemand

Toponyme 
 Colman, ville américaine de l'État du Dakota du Sud.

Patronyme hispanique
Patronyme anglais
Homonymie de patronyme